Onaç (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Onaç (İskilip), een dorp in het Turkse district İskilip
 Onaç (Mustafakemalpaşa), een dorp in het Turkse district Mustafakemalpaşa